Любен Попов може да се отнася за:
 Любен Попов (актьор)
 Любен Попов (журналист)
 Любен Попов (шахматист)